«The Last Waltz» ():

Музыка

Песни 
 «The Last Waltz» — песня Энгельберта Хампердинка (1967)
 «Last Waltz» — песня группы The Rasmus с альбома Into (2001)

Альбомы 
 The Last Waltz — альбом Энгельберта Хампердинка (1967)
  — саундтрек к одноимённому фильму-концерту группы The Band (1978)

Кино и телевидение 
 Последний вальс () — фильм-концерт группы The Band (1978, режиссёр Мартин Скорсезе)

См. также 
 Последний вальс — страница разрешения неоднозначности

